Elivagar - w mitologii nordyckiej jedenaście rzek, które stworzono, gdy powstał świat. Największą z nich była Vimur.

Geografia mitologii nordyckiej
Mityczne rzeki
Woda w religii